«Звезда надежды» — советский фильм 1978 года режиссёра Эдмонда Кеосаяна.

Сюжет 
По мотивам исторического романа Серо Ханзадяна «Мхитар Спарапет» о борьбе армян под предводительством Мхитара Спарапета с турецкими завоевателями в XVIII веке. Состоит из двух серий: «Давид-Бек» и «Мхитар Спарапет».

В ролях 
 Армен Джигарханян — Мхитар Спарапет
 Эдишер Магалашвили — Давид-Бек (озвучивает Феликс Яворский)
 Лаура Геворкян — Сатеник
 Сос Саркисян — Мовсес
 Хорен Абрамян — Тер-Аветис
 Котэ Даушвили — Бархудар (озвучивает Николай Граббе)
 Оваким (Аким) Галоян — Абдулла-паша (озвучивает Михаил Погоржельский)
 Павел Махотин — русский полковник (озвучивает Сергей Курилов)
 Алла Туманян — Гоар
 Людмила Оганесян — Зарманд
 Гуж Манукян — Мигран
 Эдгар Элбакян — Пхиндз Артин
 Гегам Арутюнян — Муси
 Николай Граббе — русский посол
 Минасян Ваагн Георгиевич — «эпизод»

Награды 
 В 1979 году Эдишер Магалашвили за роль Давид-Бека был удостоен звания народного артиста Армянской ССР.

Литература 
 Эверт Паязатян — Современность истории (О худож. фильме «Звезда надежды») // Искусство кино, № 11. — с. 40-46
 Анри Вартанов — "Звезда надежды " (Худож. фильм. Постановка Э. Кеосаяна) // Коммунист, 10 декабря 1978
 Тодуа Ш. — Звезда надежды, звезда свободы (О худож. фильме «Звезда надежды») // Молодежь Грузии, 10 июля 1979

Исторические фильмы о XVIII веке
Исторические фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы студии «Арменфильм»
Фильмы СССР 1978 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Эдмонда Кеосаяна
Экранизации романов СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы по сценариям Константина Исаева